Paolo Donati  – pittore e scenografo italiano
Paolo Donati  – autore radiofonico italiano
Paolo Donati  – atleta italiano di mezzofondo